Niklas Bachlinger (ur. 22 grudnia 2001) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu WSV Schoppernau. Złoty medalista mistrzostw świata juniorów (2021).

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS zadebiutował w lutym 2018 w konkursie Alpen Cupu w Kranju. W lutym 2019 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 20. miejsce w Villach.

W grudniu 2020 zwyciężył w dwóch konkursach FIS Cup w Kanderstegu. Następnie zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 16. lokatę w Ruce. W styczniu 2021 zajął 3. i 2. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Innsbrucku. 30 stycznia zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 38. miejsce w konkursie w Willingen. W lutym 2021 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, zdobywając złote medale zarówno w rywalizacji indywidualnej, jak i drużynowej. 29 stycznia 2022 w Zakopanem zajął 2. lokatę w zawodach FIS Cupu.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Bachlingera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 22 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2001